Quiosc, templet o glorieta, construcció elevada erigida en llocs públics generalment octogonal 
 Quiosc (comerç), local comercial de dimensions reduïdes en el qual es venen periòdics, flors, etc
 Quiosquet o guingueta, establiment menut, d'edificació més o menys provisional